20 Golden Greats puede referirse a los siguientes artículos:

 20 Golden Greats (álbum de Buddy Holly & The Crickets).— Un álbum musical de Buddy Holly y The Crickets.
 20 Golden Greats (álbum de The Beach Boys).— Un álbum musical de The Beach Boys.